Ein Sommertag ist die meteorologisch-klimatologische Bezeichnung für einen Tag, an dem die Tageshöchsttemperatur 25,0 °C erreicht oder überschreitet. Tage, an denen die Temperatur 30,0 °C oder mehr erreicht, werden als Heißer Tag (Hitzetag, Tropentag) geführt. Die Menge der heißen Tage ist eine Untermenge der Sommertage. Gemessen wird in einer Standard-Wetterhütte in zwei Metern Höhe. Sinkt die nächtliche Tiefsttemperatur nicht unter 20,0 °C, spricht man zusätzlich von Tropennacht. Zu beachten ist, dass (nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes) der offizielle Messzeitraum für das nächtliche Minimum von 18:00 UTC des Vortages bis 06:00 UTC des aktuellen Tages definiert ist – im Sommer also von 20:00 Uhr MESZ bis 08:00 Uhr MESZ.

In der Schweiz war der früheste Sommertag an einem 9. März (Lugano im Jahre 2000), der späteste im Messnetz der MeteoSchweiz an einem 30. Oktober (Chur im Jahre 2022).

Liste von Messwerten an einem Ort 

 

Ein Vergleich der Zahl der Sommertage an Messstationen des Deutschen Wetterdienstes in verschiedenen Mittelungsperioden zeigt den durch die globale Erwärmung bedingten Anstieg in den letzten Jahrzehnten.

Die meisten Sommertage gibt es an den Messstationen des Deutschen Wetterdienstes in den Monaten Juli und August:

Einzelnachweise 
 Klimadaten von Österreich 1971 - 2000, ZAMG (Ausgewählte Stationen)
 Klimanormwerte an Schweizer Messstationen, MeteoSchweiz

Weblinks 

Meteorologische Größe
Temperaturmessung
Klimatechnik